Петя и волк (мультфильм):
 Петя и волк (мультфильм, 1946)
 Петя и волк (мультфильм, 1958)